Der Begriff Mutterschaftsmedaille umfasst:

 Mutterschaftsmedaille (Rumänien)
 Mutterschaftsmedaille (Russische Föderation)
Siehe auch
Orden „Heldenmutter“
Mutterkreuz